|}
Die Västerdalsbanan verbindet Repbäcken bei Borlänge mit Malung in Mittelschweden. Die Bahnstrecke ist in Normalspur erbaut und führte früher bis Särna.

Geschichte 
Die heutige Bahnstrecke wurde in mehreren Abschnitten von verschiedenen Bahngesellschaften eröffnet.

Am 11. Dezember 1905 nahm die Falun-Västerdalarnes Järnväg (FVJ) die Strecke von Falun über Repbäcken nach Björbo in Betrieb.

Am 5. Dezember 1907 folgte das Teilstück Björbo nach Vansbro durch die Stockholm–Västerås–Bergslagens Järnvägar (SWB) und am 5. September 1934 das durch die Limedsforsen–Särna Järnväg (LSJ) geplante Teilstück Vansbro–Malung durch Statens Järnvägar (SJ).

Der Restabschnitt zwischen Limedsforsen und Särna wurde ebenfalls von der Limedsforsen–Särna Järnväg (LiSJ oder LSJ) geplant und am 2. August 1928 von SJ eröffnet. Die Planungsgesellschaft wurde zum gleichen Zeitpunkt von SJ wegen Zahlungsunfähigkeit übernommen.

Am 5. September 1934 wurde der Streckenabschnitt zwischen Vansbro und Malung eröffnet, der die Bahnstrecke Brintbodarna–Malung ersetzte, die zum gleichen Termin stillgelegt wurde.

Nachdem am 1. September 1961 der Personenverkehr und am 1. Januar 1972 der Gesamtverkehr der anschließenden Bahnstrecke über Malungsfors nach Sälen und Särna stillgelegt wurde, erfolgte 1972/73 der Rückbau bis zum Bahnhof Malungsfors. In den Jahren nach 2000 wurde die Strecke nach Malungfors gesperrt mit dem Hinweis „Underhållet upphört“.

Als erste Strecke weltweit wurde die Strecke ab 2009 mit dem Zugsicherungssystem ERTMS Regional ausgerüstet, einer vereinfachten Variante des europäischen Zugsicherungssystems ETCS. Dazu wurde in Gävle ein zentrales Steuerungssystem (TCC) errichtet, das über GSM-R mit 54 lokalen Objektüberwachungseinheiten (OCs) verbunden ist. Darüber hinaus wurden 154 Eurobalisen installiert. Durch die Einführung des Systems sollen neun Stellwerke entlang der Strecke aufgelöst werden können.

Die bestehende Sicherungstechnik der Strecke galt zu dieser Zeit als veraltet. Es verkehrten acht Zugpaare pro Tag.

Zum Fahrplanwechsel 2011/12 fuhr am 10. Dezember 2011 der letzte Personenzug von Malung nach Borlänge. Schließlich wurde im Januar 2013 der Güterverkehr auf der für 100 km/h zugelassenen Strecke eingestellt, da das Unternehmen RushRail, welches den letzten Verkehr durchgeführt hatte, nicht in der Lage war, das neue Zugsicherungssystem auf seinen Lokomotiven nachzurüsten.

Somit war die gesamte Bahnstrecke ohne regelmäßigen Verkehr. Bedarfsweise wurde Vansbro von Green Cargo bedient. Im Oktober 2013 schlug Trafikverket vor, die Instandhaltung der Strecke zwischen Rågsveden und Malung einzustellen. Stimmen die befragten Behörden zu, besteht die Strecke noch drei Jahre ohne Unterhalt weiter, ohne dass sie befahren werden darf. Nach diesen drei Jahren wird, wenn kein Bedarf mehr für den Streckenabschnitt besteht, die Strecke endgültig stillgelegt.

2014 wurde der Bahnhof Malung wieder hergerichtet und ein bedarfsweiser Holzverkehr wieder aufgenommen. Die Zeitung Dala-Demokraten berichtete im Juli 2015, dass die Gemeinde Malung auf eigene Kosten das alte Holzverladungsterminal in Malungsfors roden ließ, so dass das Gelände wieder zur Bahnverladung genutzt werden könnte. Im Januar 2016 kam es zu einem Treffen zwischen Vertretern der Gemeinde Malung-Sälen und der Infrastrukturministerin Anna Johansson, um über die Zukunft des Holzverladeplatzes in Malungsfors zu reden und möglicherweise eine baldige Wiedereröffnung zu erreichen.

Im Sommer 2017 investierte Trafikverket 48 Millionen SEK in die Wiedereröffnung der Bahnstrecke ab Rågsveden. Es war geplant, dass im folgenden Jahr das Holzverladeterminal in Malungsfors wiedereröffnet wird. Zwischenzeitlich wurde der Termin auf Sommer 2019 verschoben. Mit einer Feier in Malungsfors und der Abfahrt des ersten Güterzuges wurde die Bahnstrecke Ragsveden–Malungsfors am 20. August 2019 wieder in Betrieb genommen.

Ende Dezember 2020 wurde bekannt, dass ein Wiederaufbau der anschließenden Strecke in Richtung Sälen im Gespräch ist. Als erstes Ziel wird der 15 Kilometer entfernte Bahnhof Tandö genannt. Im Spätherbst 2021 begannen die Arbeiten zur Sicherung des Bahndammes. Seit Baubeginn wurden acht Brücken sowie der vorhandene Bahndamm instand gesetzt, zuletzt eine Brücke bei Megrinn zwischen Malungsfors und Lima.

Weblinks 

 
 Fotos bei jvgfoto.se (schwed.)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Dalarnas län